Порецкий сельский округ

Владимирская область 

 Порецкий сельский округ Суздальского района (упразднён)

Московская область 

 Порецкий сельский округ Можайского района (1994—2006)